Ловеринг, Ловринг, Лавринг () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1841—1911) — американский политик, член Палаты представителей (1883—1887).
  — британская романистка, лауреат премий Ассоциации авторов любовных романов за роман (2012), комедийный роман (2012), любовную историю года (2018), фэнтези-роман (2019).
  (1813—1892) — американский математик и натурфилософ, президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1873) и Американской академии искусств и наук (1880—1892).
  (1832—1919) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в осаде Порт-Хадсона (1863).
 Ловеринг, Дэвид (род. 1961) — американский музыкант и иллюзионист.
 Ловеринг, Иэн — британский яхтсмен, чемпион мира в классе «420» (1994).
  (род. 1975) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Эр Юнайтед» (2002).
 Ловеринг, Ричард — британский яхтсмен, чемпион мира в классах B14 (1998) и SB20 (2017).
  (род. 1987) — австралийская бейсболистка, серебряная медалистка чемпионата мира (2010).
  (1835—1910) — американский политик, член Палаты представителей (1897—1910).